O EuroBasket 1935 também conhecido por FIBA Campeonato Europeu é o torneio regional organizado pela sucursal da entidade máxima do basquetebol mundial, no caso a FIBA Europa. Em sua edição inaugural o evento contou com 10 seleções e foi realizado em Genebra na Suíça.

Fase Preliminar

Fase Classificatória

Semifinais

Decisão de Terceiro Lugar

Final

Classificação Final

Campeões

Ligações Externas 
 Sítio Oficial no FIBAeurope.com

Eurobasket
Eventos esportivos sediados na Suíça
Desporto na Suíça em 1935
1935 no basquetebol